«Hungry Eyes» () — песня, исполненная Эриком Карменом и получившая известность благодаря культовому фильму «Грязные танцы» (Dirty Dancing).

Песня была записана в Бичвуде (пригород Кливленда, США, штат Огайо) на студии Beachwood Studios в 1987 году.
В следующем году песня достигла 4-го места в американском хит-параде «Billboard Hot 100». В Великобритании песня смогла занять только 82-е место, однако, ухитрилась продержаться в Top 100 в течение 10 недель.

Авторы песни — Джон Де Никола и Фрэнки Превит. Они являются соавторами (с Дональдом Марковитцем) песни «(I’ve Had) The Time of My Life», которая также прозвучала в фильме «Грязные танцы» и получила премию «Оскар» и премию «Золотой глобус» 1987 года, обе — в категории «лучшая песня» .

Чарты

Кавер-версии 
Кавер-версии композиции «Hungry Eyes» были исполнены шведским певцом Андерсом Фернетт (Anders Fernette), а также американской поп-панк группой New Found Glory. Песня была записана бонус-треком к их альбому кавер-версий «From the Screen to Your Stereo Part II».

В 2017 году песня была записана американским исполнителем Грейсоном Ченсом и вышла в качестве саундтрека к телесериалу «Грязные танцы».

Примечания

Ссылки 

 Hungry Eyes на YouTube

Песни 1987 года
Песни США